Абанто-і-Сьєрвана, Абанто-і-Сьєрвана, Абанто-Сьєрбена (баск. Abanto-Zierbena, ісп. Abanto y Ciérvana, офіційна назва Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Країна Басків, у провінції Біскайя. 
 Сьєрвана, Сьєрбена, Сьєрвана (баск. Zierbena (офіційна назва), ісп. Ciérvana) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Країна Басків, у провінції Біскайя.